

Geografia 
 Post  – capoluogo della Contea di Garza, Texas (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Power-on self-test  – auto diagnosi dei personal computer
 Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia  – museo a Perugia

Musica 
 Post  – album di Björk del 1995
 PoST  – gruppo musicale rock torinese fondato nel 2001

Informatica 
 Post  – messaggio testuale con funzione di opinione o commento, inviato ad uno spazio comune su Internet per essere pubblicato
 Post  – metodo di richiesta dell'HTTP
 POST – fase di auto diagnosi di un dispositivo

Persone 
 Danny Post (1989) – calciatore olandese
 Emil Leon Post (1897-1954) – matematico e logico polacco-statunitense
 Ehrhardt Post (1881-1947) – scacchista tedesco
 Frans Post (1612 circa-1680) – pittore olandese
 Howard Post (1926-2010) – fumettista statunitense
 Marion Post Wolcott (1910-1990) – fotografa statunitense
 Markie Post (1950-2021) – attrice e imprenditrice statunitense
 Mike Post (1944) – compositore e produttore discografico statunitense
 Peter Post (1933-2011) – pistard, ciclista su strada e dirigente sportivo olandese
 Pieter Post (1608-1669) – architetto e pittore olandese
 Robert Post, nome d'arte di Robert Øien Fylling (1979) – cantautore norvegese
 Sander Post (1984) – allenatore di calcio ed ex calciatore estone

Altro 
 89903 Post – asteroide 
 Post Holdings
 Il Post – quotidiano online italiano

Altri progetti 

no:Post
tr:Post